akkerbontloper
 bruine bontloper
 geelhalsbontloper
 kleibontloper
 moerasbontloper
 oeverbontloper
 rietbontloper
 zilte bontloper